NBS heeft meerdere betekenissen:
Nederlands Bureau voor de Statistiek, de foutieve benaming voor het CBS
N-broomsuccinimide, een chemische verbinding die in situ dibroom kan genereren
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
Nederlandse Bond van Sierduiven liefhebbersverenigingen 
Nederlandse Beachvolleybalschool
Het voormalige National Bureau of Standards: National Institute of Standards and Technology
Nieuwe Baarnsche School